

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Pęckowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Drawsko
 Pęckowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Obrzycko